Meseta kan syfta på följande platser:

Marocko 

 Meseta Marocaine, platå, Chaouia-Ouardigha,

Spanien 

 Meseta Central, 

Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar